La Categoria 100 kg (conosciuta anche come Pesi mezzo-massimi) è stata la sesta categoria di peso alle Olimpiadi di Atene 2004. Hanno partecipato 33 atleti.
Le gare si sono svolte il 19 agosto.

Primo turno 
Il primo turno è servito per ridurre a 32 il numero di judoka:
Kōsei Inoue ()
Amel Mekić ()

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 4 semifinalisti nei primi rounds del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXVIII Olimpiade